Жак Мизес (; 27 февраля 1865, Лейпциг — 23 февраля 1954, Лондон) — немецко-английский шахматист гроссмейстер (1950), международный арбитр (1951), шахматный литератор.

С 1882 года жил в Берлине. В 1938 году из-за еврейского происхождения был вынужден покинуть Германию. Жил в Великобритании, после войны получил британское гражданство.

Участник около 60 турниров, сыграл свыше 20 матчей. Его именем назван один из шахматных дебютов.

Племянник С. Мизеса.

Спортивные результаты

Книги на немецком 
 «Hundert lehrreiche Stellungen aus Schachmeisterpartien von J. Mieses», 1918, Лейпциг.
 «Moderne Endspielstudien von J. Mieses», 1919, Лейпциг.
 «Das Blindspielen», 1918, Лейпциг.
 «Schach. Kurze Einführung in seine Regeln und Feinheiten», Лейпциг.
 «I. und II. Internationales Schach-Turnier zu San Sebastian 1911 und 1912» (в соавторстве с М. Левиттом).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии Ж. Мизеса  в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Мизеса на сайте 365Chess

Родившиеся в Лейпциге
Шахматисты Германии
Умершие в Лондоне
Участники шахматных олимпиад
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии